Jaime (de) Castro puede referirse a:

 Jaime Castro Castro (1938-), político colombiano, ministro y alcalde de Bogotá;
 Jaime A. de Castro Morais (1882—1973), político portugués, gobernador de Angola e India Portuguesa;
 Jaime Castro Núñez (1975-), escritor colombiano.